Plusieurs cathédrales portent le nom de cathédrale Sainte-Anne en l’honneur de sainte Anne :
 au Burkina Faso :
 la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou,
 la cathédrale Sainte-Anne de Dori ;
 en Côte d'Ivoire :
 la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa ; 
 aux États-Unis :
 la  de Great Falls ;
 en France :
 la cathédrale Sainte-Anne d’Apt,
 la cathédrale Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;
 en Haïti :
 la cathédrale Sainte-Anne d’Anse-à-Veau ;
 en Hongrie :
 la cathédrale Sainte-Anne de Debrecen ;
 au Royaume-Uni :
 la cathédrale Sainte-Anne de Belfast,
 la cathédrale Sainte-Anne de Leeds ;
 au Salvador :
 la cathédrale Sainte-Anne de Santa Ana.

Voir aussi 
 
 
 

Anne
~